Paul est un pseudonyme.

Personnalités portant ce pseudonyme 
 Paul, juriste romain du début du  ;
 Paul (1795-1871), danseur français ;
 Frankie Paul (1965-2017), artiste jamaïcain de reggae et dancehall ;
 Les Paul (1915-2009), guitariste et inventeur dont les guitares Gibson Les Paul portent le nom.

Liens internes 
Paul (prénom)
Paul (patronyme)

Pseudonyme en français

Homonymie de pseudonyme